Ferré, Ferre et Ferrée peuvent désigner :

Patronyme 

 André Ferré (1904-1954), poète valdôtain ;
 Boulou et Elios Ferré duo de guitaristes français de jazz manouche ;
 Christophe Ferré (né en 1963), auteur dramatique et romancier français ;
 Émile Ferré (1861-1944), journaliste, rédacteur et directeur de journaux ;
 Gianfranco Ferré (1944-2007), couturier italien ;
 Grand Ferré (v. 1330-1359), héros picard de la guerre de Cent Ans ;
 Jean Ferré (1929-2006), est un journaliste et essayiste français ;
 Jean Ferré, un des pseudonymes du catcheur et acteur français André Roussimoff (1946-1993) ;
 Joey Ferre (né en 1990), acteur néerlandais ;
 Léo Ferré (1916-1993), auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète français ;
 Luis A. Ferré (1904-2003), ingénieur, homme politique et mécène portoricain ;
 Max Ferré (1904-1995), écrivain français ;
 Marie Ferré (1844-1882), couturière et militante républicaine, sœur de Théophile Ferré ;
 Michelle Ferre (née en 1973), actrice et journaliste franco-japonaise ;
 Théophile Ferré (1846-1871), élu de la Commune de Paris, frère de Marie Ferré ;
 Théophile Armand Ferré (1847-1929), général de division français ;
 Thierry Ferré (1980), organiste et professeur de musique français ;
 Vincent Ferré (né en 1974), professeur de littérature comparée et enseignant-chercheur français.

Toponyme 

 Ferré, localité argentine située dans le  de General Alvarado, dans la province de Buenos Aires ;
 Le Ferré, commune française du département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne ;
 Bettancourt-la-Ferrée, commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 .

Autres 
 BAP Teniente Ferré, sous-marin de la marine péruvienne.
 Réseau ferré breton
 Réseau ferré de France
 Voie ferrée
 Voies ferrées locales et industrielles